Арина Соболенко була чинною чемпіонкою, але не змогла взяти участь, оскільки кваліфікувалась на WTA Elite Trophy 2018.

Луксіка Кумхун виграла свій перший титул WTA 125K series, у фіналі перемігши Ірину Хромачову з рахунком 1–6, 6–2, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливий лузер

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Примітки

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Mumbai Open